Регбийный матч «Британские львы» — остальной мир () состоялся 16 апреля 1986 года на кардиффском стадионе «» по случаю столетия Международного совета регби. В матче участвовала объединённая сборная Великобритании и Ирландии, выступавшая под названием «Британские львы» (лучшие игроки Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии), и сборная мира, куда вошли лучше игроки Австралии, Франции, Новой Зеландии и ЮАР — только эти восемь команд были аффиллированными членами Международного регбийного союза. Победу одержала сборная мира со счётом 15:7. Матч проходил в дождливую погоду.

Изначально «Британские львы» намеревались совершить турне по ЮАР, однако в декабре 1985 года Регбийный союз ЮАР объявил об отмене турне: причиной срыва турне стала проводимая властями ЮАР политика апартеида, . Это в итоге привело к тому, что Игры Содружества 1986 были бойкотированы многими странами Британского Содружества, публично осудившими расизм, а в ЮАР даже временно объявили чрезвычайное положение. Подготовкой «Львов» к матчу против сборной мира руководили  и Мик Дойл. На сборы был вызван 21 игрок, для каждого из которых этот матч был признан официальным.

Матч 
Система набора очков: попытка — 4 очка, реализация — 2 очка, штрафной — 3 очка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Регбийные матчи
События 16 апреля
Апрель 1986 года
1986 год в регби
Спорт в Великобритании в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
1980-е годы в Уэльсе